Волосова:
 Волосова (река) — река на полуострове Канин в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, впадает в Белое море
 Волосова, Любовь Михайловна (род. 1982) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, бронзовая призёрка Олимпийских игр

См. также 
 Волосов
 Волосово
 Волосовская